Ву́лиця Па́влова — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Павлова — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Павлова — вулиця в Ужгороді.

Колишні назви:
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Злагоди у місті Ватутіне.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Вінниця.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Шпитальна у місті Володимир.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Романа Гралюка у місті Збараж.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Затишна у місті Знам'янка.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Українських енергетиків у місті Ізюм.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Соборна у місті Іршава.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Винниченка у місті Кам'янка-Бузька.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Почаївська у місті Кам'янське.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Левка Лук’яненка у місті Ковель.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Козятин.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Йосипа Бокшая у смт. Королево.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Коростишів.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Лікаря Парнети у місті Кременчук.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Визвольна у місті Лебедин.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Грицька Чубая у місті Львів.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Нововолинськ.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Олександра Богомольця у місті Павлоград.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Демиденківська у місті Суми.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Сікорського у місті Хуст.
 Вулиця Павлова — колишня назва вулиці Шалімова у місті Шепетівка.

Вулиця Павлова — вулиця в Арзамасі.
 Вулиця Павлова — вулиця в Долгопрудному.
 Вулиця Павлова — вулиця в Корольові.
 Вулиця Павлова — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Павлова — вулиця в Мурманську.
 Вулиця Павлова — вулиця в Саранську.
 Вулиця Павлова — вулиця у Смоленську.
 Вулиця Павлова — вулиця в Твері.
 Вулиця Павлова — вулиця в Тюмені.

Вулиці, названі на честь людей